Hippolyte Berteaux (1843-1926), peintre français ;
 Maurice Berteaux (1852-1911), homme politique français ;
 Nicolas François Berteaux (1743-1820), homme politique français ;
 Vanessa Berteaux (née en 1982), boxeuse française.